Mehrere U-Boote der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Talent:

HMS Talent (P322) war ein U-Boot der Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot wurde 1943 von der niederländischen Marine mit dem Namen Zwaardvisch in Dienst gestellt und 1962 außer Dienst gestellt. 
HMS Talent (P343) war ein geplantes U-Boot der Taciturn-Klasse. Der Bauauftrag wurde 1944 annulliert.
HMS Talent (P337) war ein U-Boot der Taciturn-Klasse. Das Boot lief 1945 mit dem Namen HMS Tasman vom Stapel, wurde später in HMS Talent umbenannt, 1966 außer Dienst gestellt und 1970 verschrottet.
HMS Talent (S92) ist ein U-Boot der Trafalgar-Klasse. Das Atom-U-Boot lief 1988 vom Stapel und wurde 1990 in Dienst gestellt.

Talent, HMS